Aardrijkskunde
Welch (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Welch (West Virginia), plaats in de Amerikaanse staat West Virginia

Personen met de achternaam Welch
Bob Welch, Amerikaans muzikant
Brian Welch, Amerikaans muzikant
Bruce Welch, Brits gitarist en componist en producer
Greg Welch, Australisch atleet
Jack Welch, Amerikaans ondernemer
Laura Lane Welch, meisjesnaam van Laura Bush, echtgenote van George W. Bush
Lew Welch, Amerikaans dichter
Michael Welch, Amerikaans acteur
Priscilla Welch, Brits atlete
Raquel Welch, Amerikaans actrice